Mihaljevići est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Mihaljevići, un village situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Mihaljevići, un village situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
Mihaljevići, un village situé dans la municipalité de Pleternica, comitat de Požega-Slavonie.